Джон Уолтер Уилкокс (,  — ) — офицер ВМС США, контр-адмирал.

Биография 
Уроженец штата Джорджия. Окончил Военно-морскую академию в 1905 году.

Во время Второй мировой войны командовал оперативным соединением № 39 (TF39), которое занималось прикрытием арктических конвоев.

В состав соединения входили линкоры «Вашингтон» (флагман) и «Северная Каролина», авианосец «Уосп», тяжелые крейсера «Уичита» и «Таскалуза», а также 8-й дивизион эскадренных миноносцев.

Инцидент в Северной Атлантике 

В марте 1942 года соединение № 39 направлялось в Атлантический океан.

27 марта в точке  недалеко от о. Сейбл контр-адмирал Уилкокс, находившийся на линкоре «Вашингтон», во время мощного шторма упал за борт.

Для поиска адмирала с «Уоспа» был поднят самолёт, который вскоре потерпел аварию и тоже утонул.

После этого командование соединением принял на себя контр-адмирал Р. К. Гиффен.

Контр-адмирал Уилкокс — самый высокопоставленный офицер ВМС США, погибший в море не во время боя.

Ссылки 
 Печальная история адмирала Уилкокса 
 Блон Ж. Русские конвои

Выпускники Военно-морской академии США
Выпускники Военно-морского колледжа (США)
Преподаватели Военно-морского колледжа (США)
Преподаватели Военно-морской академии США
Участники Второй мировой войны
Контр-адмиралы (США)